Појам Владимир Јанковић може да се односи на:
 Владимир Јанковић Џет, српски музичар
 Владимир Јанковић (одбојкаш), југословенски одбојкаш
 Владимир Јанковић (кошаркаш), грчки кошаркаш
 Владимир Јанковић (фудбалер), српски фудбалер
 Владимир Д. Јанковић, српски књижевни преводилац и песник
 Владимир Јанковић (математичар), српски математичар
 Владимир Јанковић (сликар), српски сликар